Спас-Купля — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Роговское.

Население 
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживал 31 человек (13 мужчин и 18 женщин). По данным на 2005 год в деревне проживало 29 человек.

Расположение 
Деревня Спас-Купля расположена на реке Черничке примерно в 37 км к юго-западу от центра города Подольска. В 3 км к западу от деревни проходит Калужское шоссе. Ближайший населённый пункт — посёлок Рогово.

История 
Находилось на Старой Калужской дороге.

В XVIII веке — село Васильевское,

22 сентября 1812 года близ деревни Спас-Купля состоялся бой между войсками генерала М. А. Милорадовича и французским корпусом И. Мюрата. После боя отряд Милорадовича отошёл к реке Наре, где размещалась армия Кутузова. Бой под Спас-Куплей стал фактическим завершением Тарутинского манёвра. В память об этом сражении в деревне установлена часовня Преображения Господня.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа